Екатерина Лопухина́:
 Лопухина, Екатерина Николаевна (урожд. Шетнева; 1763—1839) — статс-дама.
 Лопухина, Екатерина Петровна (1783—1830) — дочь сенатора, впоследствии светлейшего князя Пётра Васильевича Лопухина и Прасковьи Ивановны Левшиной.